Plympton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Plympton (del av en befolkad plats), South Australia, City of West Torrens,

Storbritannien 

 Plympton (ort i Storbritannien), England, Devon,

USA 

 Plympton, Massachusetts – en ort i Massachusetts, Plymouth County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar